Андре́ас Лисс (; 16 июня 1903, Кляйн-Книгниц, Силезия, Германия, ныне Польша — 21 мая 1988, Клостернойбург, Нижняя Австрия, Австрия) — австрийский музыковед и педагог.

Биография 
Окончив гимназию в своём городе, перебрался в Вену, где изучал музыковедение у Гвидо Адлера и . В 1928 году защитил диссертацию «Die Grundelemente der Harmonik in der Musik von Claude Debussy». Работая над ней жил в Париже, где встречался с вдовой Дебюсси, Артюром Онеггером, Жаком Ибером, Флораном Шмиттом, Богуславом Мартину. В центре его научных изысканий было творчество Клода Дебюсси, в том числе исследование связей композитора с русской музыкой, взаимопроникновение французской и немецкой музыки и их связь с культурами Востока и Запада. Первым написал монографию о Карле Орфе. Автор трудов о творчестве Йозефа Маркса, Франца Шмидта и многих других музыкантов. В 1952 году становится преподавателем Венской консерватории, а в 1958 году Венской академии музыки и сценических искусств (с 1972 профессор).

Сочинения 
 Claude Debussy, Das Werk im Zeitbild, 2 Bde. (Sammlung musikwissenschaftlicher Abhandlungen - Collection d’études musicologiques 19), Straßburg 1936, 2. Aufl. Verlag Valentin Körner, Baden-Baden 1978. ISBN 3-87320-519-X
 Claude Debussy und das deutsche Musikschaffen (Kleine deutsche Musikbücherei Bd. 2), Verlag Triltsch, Würzburg 1939
 L. v. Beethoven und Richard Wagner im Pariser Musikleben (Schriftenreihe Geistiges Europa, Bücher über geistige Beziehungen europäischer Nationen, hg. v. Gr. Uff und A.E. Brinckmann), Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 1939
 Die Triosonaten von Johann Joseph Fux. Eine Studie zum dynamischen Geschichtsbild im süddeutschen Spätbarock, Berlin 1940
 Joseph Marx, Leben und Werk, Steirische Verlagsanstalt, Graz 1943
 Wiener Barockmusik (Wiener Musik-Bücherei Bd. 3), Verlag Ludwig Doblinger, Wien 1946
 Johann Joseph Fux, Ein steirischer Meister des Barock, nebst einem Verzeichnis neuer Werkfunde, Verlag Doblinger, Wien 1948
 Die Musik im Weltbild der Gegenwart. Erkenntnis und Bekenntnis, Werk-Verlag Frisch & Perneder, Lindau 1949
 Franz Schmidt. Leben und Schaffen, Hermannn Böhlaus Nachf., Graz 1951
 Johann Michael Vogl, Hofoperist und Schuberstsänger, Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Köln 1954
 Carl Orff, Idee und Werk, Atlantis Musikbuch-Verlag, Zürich 1955. Zweite überarbeitete Auflage, Atlantis Musikbuch-Verlag, Zürich 1977, ISBN 3-7611-0236-4. Taschenbuchausgabe Wilhelm Goldmann-Verlag, München 1980, ISBN 3-442-33038-6 
 Die Musik des Abendlandes im geistigen Gefälle der Epochen. Ein historisch-phänomenologischer Entwurf, hg. in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Musik, Verlag Jugend und Volk, Wien-München 1970
 Zur Theorie eines polyvalenten-polydimensionalen und dynamischen Geschichtsbildes. In: Wissenschaft und Forschung. Zeitschrift für Grundfragen der Forschung und Weltanschauung 1, Wien 1971
 Der Weg nach Innen, Ortung ästhetischen Denkens heute, Verlag San-Michele, Zürich 1973
 Protuberanzen Band 1: Zur Theorie der Musikgeschichte, Bergland Verlag, Wien 1970
 Carl Orffs De Temporum Fine Comoedia. Zu Entstehung und Werk (Studi Musicali Anno II n.2, 1973), Leo S. Olschki Editore, Firenze 1973
 Claude Debussy und der Art Nouveau, Firenze 1978
 Kritische Erwägungen zu einer Gesamtheitsphilosophie der Musik. Werkanalyse und Erlebnis, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Graz 1980. ISBN 3-205-07151-4
 Zwei Essays zu Carl Orff: De Temporum Fine Comoedia, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Graz 1981
 Tractatus Religioso-Philosophicus. Ein Entwurf (Fragmente einer Kultur- und Lebensphilosophie 80), Hermann Böhlaus Nachf., Wien-Köln-Graz 1981
 Zahlreiche Aufsätze in: Fragmente einer Kultur- und Lebensphilosophie, hg. von Rudolf M. Rozinek (S.A.W. Schmitt Verlag Zürich, Viernheim Verlag Viernheim, 1976 ff.)

Награды 
 1958 — Премия Теодора Кёрнера
 1961 — Премия Теодора Кёрнера
 1968 — Австрийский почётный знак «За науку и искусство»

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 307 — ISBN 5-85270-033-9
 Alfred Orel: Andreas Liess zur Vollendung seines 60. Geburtsjahres. In: Neue Zeitschrift für Musik 1963
 G. Berger: Die historische Dimension im musikphilosophischen Denken von Andreas Liess um Theodor W. Adorno. In: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music vol. 2, Zagreb 1971
 Dizionario enciclopedico universale della Musica et dei Musicisti, diretto da Alberto Basso, Le Biografie vol. quarto, Torino 1986, S. 402 (Liess, Andreas). ISBN 8802040575
 Felix Czelke: Andreas Liess. In: , Bd. 4, Wien 1995. ISBN 3-218-00748-8
 Alexander Rausch: Liess, Andreas. In: Oesterreichisches Musiklexikon Bd. 3, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2004, S. 1278 f. ISBN 3-7001-3045-7

Ссылки